— железнодорожная станция на линии линии Кэйо расположенная в городе Тёфу.

Планировка станции 
Две платформы бокового типа и 2 пути.

Близлежащие станции